Григорий Алексеевич Диев (1926 год — 1966 год, Караганда, Казахская ССР, СССР) — советский шахтёр, машинист горного комбайна шахты № 23 треста «Ленинуголь» Управления угольной промышленности Казахской ССР, почётный шахтёр. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1926 году в Воскресенском районе Саратовской области в русской крестьянской семье.

С 1943 года, в возрасте семнадцати лет, Г. А. Диев был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии и направлен в действующую армию на фронт, участник Великой Отечественной войны. 

С 1952 года после демобилизации из рядов Советской армии переехал в город Караганда Казахской ССР и начал свою трудовую деятельность помощником машиниста  на шахте №64, позже начал работать в должности машиниста на комбайне «Донбасс».  С 1958 года был назначен — бригадиром комплексной бригады шахты имени Т. Кузембаева треста «Ленинуголь» Управления угольной промышленности Казахской ССР. В 1959 году бригада под руководством Г. А. Диева перевыполнила государственный план добыв — 850 тонн угля сверх утверждённого государственного плана, в 1960 году — 1295 тонн угля, в 1964 году  — 3675 тонн угля, в 1965 году уже — 3769 тонн угля. 

Позже был назначен начальником Участка №1 шахты имени Т. Кузембаева треста «Ленинуголь» Управления угольной промышленности Казахской ССР. Участок под руководством Г. А. Диева первой начала эксплуатацию угольного механизированного комплекса КМ-100, работа на котором значительно превысила производительность труда, начав постоянно выдавать — 25,6 тысячи тонн угля в месяц а производительность труда на одного рабочего участка составляла около четырёхсот тонн в месяц. Участок под руководством Г. А. Диева первым в тресте «Ленинуголь» получил почётное звание — «Участок коммунистического труда», постоянно перевыполнял плановые задания и выдавал рекордные — 1200–1400 тонн угля.

29 июня 1966 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей в работе»  Григорий Алексеевич Диев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Помимо основной деятельности занимался и общественно-политической деятельностью: избирался депутатом Карагандинского городского Совета депутатов трудящихся. 

Скончался в 1966 году в Караганде.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (29.06.1966)
 Орден Ленина (29.06.1966)
 Знак «Шахтёрская слава» II и III степени

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы. - Т. 2. - Алма-Ата: Казахстан, 1969 г.

Ссылки 
 
 Григорий Диев